Ма́ний Юве́нтий Латера́н ():
 Маний Ювентий Латеран — монетарий около 83 года до н. э. По одной из версий, около 77 года до н. э. был наместником Азии;
 Маний Ювентий Латеран — претор 51 года до н. э., вероятный сын предыдущего.